Mercado de opções - Mercado, preço de exercicio, tributação, tipos de opções, paridade, ambiente corporativo, etc.
Opções (título) - Opções de compra (call) e de venda (put)